Sloboschanske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Sloboschanske (Kehytschiwka)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw, siehe Sloboschanske (Smijiw)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Sloboschanske (Dnipro)

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha, siehe Sloboschanske (Nowa Wodolaha)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Sloboschanske (Charkiw)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Sloboschanske (Isjum)